Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Габріела Сабатіні з рахунком 2–6, 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (фінал)
  Кріс Еверт (півфінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Габріела Сабатіні (переможниця)
  Гелена Сукова (3-тє коло)
  Клаудія Коде-Кільш (2-ге коло)
  Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
  Раффаелла Реджі (3-тє коло)
  Наталі Тозья (3-тє коло)
  Катаріна Ліндквіст (1-ше коло)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
 n/a
  Енн Мінтер (1-ше коло)
  Стефані Реге (1-ше коло)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Florida Draw

1988
Тур WTA 1988